

Personnalités 

 Charles Louis Gratia : Dessinateur
 Nicolas Godinot Deo Gratias : général français du Premier Empire

Localité 
 Gratia (Teleorman)

Voir aussi 

 (424) Gratia : astéroïde
 Sola gratia :  règle fondamentale du protestantisme